G-Funktion steht für:
 Barnessche G-Funktion
 Meijersche G-Funktion